Em maio de 1964, o Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, de propriedade do Defelê, inaugurou o seu sistema de iluminação.

Para comemorar, o Defelê promoveu um triangular e convidou o seu maior rival, o Rabello, e o Cruzeiro, de Belo Horizonte, que já contava com o craque Tostão.

O nome do troféu levou o nome do Deputado Guilhermino de Oliveira.

O Cruzeiro sagrou-se campeão, vencendo os dois jogos contra os clubes de Brasília.

Equipes participantes

Súmulas 
Eis as súmulas dos jogos:

 RABELLO 0 x 1 CRUZEIRO

Data: 3 de maio de 1964

Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo

Árbitro: Alcebíades Dias

Renda: Cr$ 761.000,00

Gol: Nísio, 87.

RABELLO : Gaguinho, Aderbal, Melo, Délio e Wilson; Nilo e Beto Pretti; Djalma (Toninho), Amauri (Zé Maria), Ceninho (Calado) e Sabará.

CRUZEIRO : Fábio, Juca, Vavá, Raul Fernandes e Emerson; Nuno (Ilton Chaves) e Piazza; Nerival (Gradim), Paulo (Nísio), Tostão e Hilton Oliveira.

 DEFELÊ 1 x 4 CRUZEIRO

Data: 6 de maio de 1964

Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo

Árbitro: Alcebíades Dias

Renda: Cr$ 928.000,00

Gols: Nerival, 36; Tostão, 47; Fernandinho, 53; Tostão 56 e ???

DEFELÊ : Matil, Euclides, Parola, Nelson e Matarazzo; Leônidas e Reinaldo; Manoelzinho, Bawani, Fernandinho e Arnaldo (Alaor Capella).

CRUZEIRO : Fábio (Tonho), Juca, Vavá, Raul Fernandes (Dirceu) e Emerson; Ilton Chaves (Brandãozinho) e Nuno; Nerival (Gradim), Paulo (Nísio), Tostão e Hilton Oliveira.

No outro jogo pelo torneio triangular, o resultado foi: Defelê 3 x 1 Rabello.

Campeão

Referências 
Competições de futebol do Distrito Federal (Brasil)